Синичино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Синичино — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области

Россия 
 Синичино — другое название деревни Синичина в Карачевском районе Брянской области.
 Синичино — деревня в Можайском районе Московской области
 Синичино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Синичино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Синичино — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Синичино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Украина 
 Синичино — село в Изюмском районе Харьковской области.

См. также 
 Синичено